El XIX Torneo Internacional de España de bádminton se celebró en Madrid, del 18 al 21 de mayo de 2006.

Los partidos se disputaron en el Pabellón Marqués de Samaranch. Fue la última prueba puntuable para el ranking mundial de la BWF antes del Campeonato mundial de bádminton, que tendría lugar en septiembre también en Madrid , y en ella tomaron parte más de 200 jugadores de 28 países.

Países participantes 
Entre paréntesis se indica el número de competidores de cada país.

Resultados finales

Individual masculino

Dobles masculino

Individual femenino 

{{Eliminatoria de 4-3sets
| team-width=160

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Petra Overzier
| RD1-score1-1=21| RD1-score1-2=21| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=5/8
| RD1-team2= Rachel Van Custen
| RD1-score2-1=17
| RD1-score2-2=12
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Tine Rasmussen
| RD1-score3-1=15
| RD1-score3-2=11
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Judith Meulendijks| RD1-score4-1=21| RD1-score4-2=21| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Petra Overzier| RD2-score1-1=21| RD2-score1-2=21'| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Judith Meulendijks
| RD2-score2-1=18
| RD2-score2-2=11
| RD2-score2-3=
}}

 Dobles femenino 

 Dobles mixto 

 Enlaces externos 
 Cuadros de juego completos con resultados (archivo .xls'')

Bádminton en 2006
Campeonatos de bádminton en España
Deporte en España en 2006